Primera División 1901 (Argentinië), seizoen in de Argentijnse voetbalcompetitie
 Primera División 1901 (Uruguay), seizoen in de Uruguayaanse voetbalcompetitie